Gesellschaft der Volksfreunde steht für:

 Gesellschaft der Volksfreunde zu Mainz während der Mainzer Republik
 Society of the Friends of the People (deutsch Gesellschaft der Volksfreunde)
 Société des amis du peuple (deutsch Gesellschaft der Volksfreunde), republikanische Vereinigung während der Julirevolution von 1830 in Frankreich